Натуральне число 1011
 1011 рік до нашої ери
 1011 рік нашої ери